Holy Cross Cemetery (Colma), begraafplaats in Colma nabij San Francisco
 Holy Cross Cemetery (Culver City), begraafplaats in Culver City nabij Los Angeles